Махараджа Кришна Чандра Рой (—) — раджа Надии (ныне округ в Западной Бенгалии).

Биография 

Наследник Бхабананды Маджумдара, основатель королевской семьи . Его отцом был Рагхурам Рой.

Кришна Чандра Рой был искусен в бенгальском, санскрите и персидском.

Внешняя политика 

Кришна Чандра, видя, что власть мусульман слабеет, вёл проанглийскую политику. Сотрудничал с Робертом Клайвом, тем самым ускорив поражение Сирадж уд-Даулы. Был пленён навабом Бенгалии Мир Касимом и приговорён к смертной казни, но британцы помогли добиться его освобождения и за лояльность наградили титулом «Махараджа». Клайв также дал ему пять пушек. Для защиты от кавалерии маратхов Кришна Чандра перенёс свою столицу на новое место, называемое Шивнибаш.

Содействие развитию культуры 

Кришна Чандра был покровителем литературы: при его дворе жил один из знаменитых индийских поэтов XVIII века Бхарат Чандра Рай, поэты , Банесвар Бидьяланкар, Кришнананда Бахаспати, Джаганнатх Таркапанчанан и Харирам Таркасиддханта. Ко двору Кришны Чандры относят и известного остроумием фольклорного шута Гопала Бханда.

Кришна Чандра тратил огромные суммы денег на содействие обучению санскриту в Навадвипе, а также в других местах Бенгалии. Учёные из  и  также получали финансовую поддержку от него. Учредил множество школ санскрита в Надии и выделил им землю в бесплатную аренду. Иностранным студентам, приезжающим для получения высшего образования на санскрите, выплачивалась стипендия в 200 рупий. Его жена, Рани Бхабани, также была покровительницей санскритской культуры.

Покровительствовал Кришна Чандра и музыкантам. Рампрасад Сен составил по его заказу религиозную песню в жанре .

Известен он и как покровитель религии. В 1762 году создал большой храм Шивы на Шивнибаше. Впервые ввёл в Бенгалии -пуджу

Источники 

 Mohanta S. C. Roy, (Maharaja) Krishnachandra // Banglapedia — the National Encyclopedia of Bangladesh

Политики Индии
Персоналии:Западная Бенгалия